Кубок Чехии по футболу 1995/96 () — стал третьим розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем стала «Спарта Прага», которая обеспечила себе участие в Кубке обладателей кубков 1996/97.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 1995 году
Спорт в Чехии в 1996 году
Чехия
1995/1996